Ми́нский переу́лок — название переулков в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Минский переулок — переулок в Астрахани.
 Минский переулок — переулок в Брянске.
 Минский переулок — переулок в Кемерове.
 Минский переулок — переулок в Ленинске-Кузнецком.
 Минский переулок — переулок в Новошахтинске.
 Минский переулок — переулок в Ростове-на-Дону.
 Минский переулок — переулок в Санкт-Петербурге.
 Минский переулок — переулок в городе Уфе.
 Минский переулок — переулок в Хабаровске.
 Минский переулок — переулок в городе Шахтах.

Украина 
 Минский переулок — переулок в Киеве.

См. также 
 Минская улица
 Минский проспект